Surplus steht für:

 Mehrprodukt in der Volkswirtschaftslehre
 Surplus (Militär) bezeichnet in der militärischen Warenwirtschaft ausgemusterte Militärgüter, die zur Verwertung verkauft werden